Az alábbi családfa az Ókori Egyiptomban a XXX. dinasztia tagjait mutatja be.

 30
XXX. dinasztia